Karl Theodor bzw. Carl Theodor ist der Name folgender Herrscher:

Karl Theodor (Pfalz und Bayern) (1724–1799), Kurfürst von der Pfalz und von Bayern
Karl Theodor von Dalberg (1744–1817), Fürsterzbischof von Mainz
Carl Theodor in Bayern (1839–1909), deutscher Augenarzt, Herzog in Bayern